Audi Cup 2015 года — 4-й розыгрыш международного футбольного клубного турнира между командами из Европы, состоявшийся 4-5 августа 2015 года. В турнире приняли участие команды из Германии, Испании, Италии и Англии. Все матчи прошли в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Команды 
Участие в турнире Audi Cup 2015 приняли:
  «Бавария», Германия
  «Реал Мадрид», Испания
  «Милан», Италия
  «Тоттенхэм Хотспур», Англия

Результаты

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте «Баварии» 

Audi Cup
Футбол в Европе в 2015 году
Август 2015 года
Спорт в Германии в 2015 году